Chronologiczna lista wiceprezydentów Republiki Chińskiej: